Чернавка — река в России, протекает с востока на запад в лесу в Угличском районе Ярославской области; правый приток реки Воржехоть.

Примечания 

Бассейн Юхоти
Реки Угличского района